Камардан — топоним в России.

 Камардан — посёлок в Володарском районе Астраханской области.
 Камардан — река, проток в дельте Волги. 
 Камардан — пристань в дельте Волги.